Embolanthera är ett släkte av trollhassel. Embolanthera ingår i familjen trollhasselfamiljen. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trollhasselfamiljen
Embolanthera